El término tanque puede referirse a los siguientes artículos:

 Tanque, un vehículo blindado de guerra, ver Carro de combate.
 Tanque ligero, carro de combate diseñado para movimiento rápido
 Tanque medio, carro de combate con capacidades mixtas entre movilidad, blindaje y poder de fuego
Tanque pesado, carro de combate que ofrece gran potencia de fuego y blindaje
Tanque lanzallamas, carro de combate u otro vehículo blindado de combate equipado con un lanzallamas

Recipiente 
 Contenedor, un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre.
 Tanque de agua, un tipo de contenedor, un elemento fundamental en una red de abastecimiento de agua potable.
 Tanque de gas, un tipo de contenedor, una estructura para contener gas.
 Tanque de combustible, un tipo de contenedor, una parte de los vehículos automotores para almacenar el combustible, ver Depósito de combustible.
Tanque de hidrógeno, tanque usado para el almacenamiento de hidrógeno
Tanque de almacenamiento, estructura generalmente cilíndrica destinada para almacenar líquidos o gases
Tanque de tormentas, infraestructura del alcantarillado para retener el agua de lluvia
Tanque de leche, tina empleada para enfriar y conservar la leche 
Tanque de olas, configuración de laboratorio para observar el comportamiento de olas superficiales
Tanque agitador o tanque mezclador, equipo de procesos para la mezclar fases homogéneas y heterogéneas
Tanque de aislamiento sensorial o tanque ingrávido, tanque de agua salada que induce a flotar y se usa como terapia.

Localidades 

Tanque d'Arca,  municipio brasileño del estado de Alagoas. 
 Tanques (con s al final), es un municipio francés.
 El Tanque, un municipio de la isla de Tenerife, Comunidad Autónoma de Canarias, España.
Los Tanques, localidad del municipio de Álamos en el sureste del estado mexicano de Sonora

Otros 
Tanque de revelado, elemento que sirve para revelar rollos de películas 
Tanque evaporimétrico, instrumento utilizado para medir la evaporación efectiva
 Tanque (banda), una banda de punk rock ecuatoriano.
 Tanque (banda argentina), una banda de soul bonaerense argentina.
Tanque yanqui, automóvil estadounidense fabricado durante las décadas de 1950 y de 1960

Enlaces externos